«Мерідіани» — деб'ютний студійний альбом гурту Мері, випущений в 2007.

На пісні «Ромео», «Місто», «Мерідіани», «Kiss на біс» та «Бандити» були зняти відеокліпи.

Трек лист 
 «Ромео»
 «Мерідіани»
 «Телефони»
 «Kiss на біс»
 «Змія»
 «Бандити»
 «Пані»
 «Москва»
 «Не челентани»
 «Місто»
 «Мерідіани» (acoust. France)
 «Мерідіани» (rmx)

Сингли з альбому

Примітки

Посилання 
 Тексти пісень

Дебютні альбоми 2007
Альбоми гурту Мері
Рок-альбоми
Мері (гурт)